Вторая лига Чехии по футболу 1994/1995 — Второй сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 18 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Словацка Славия Угерске-Градиште» и «Каучук Опава».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Сезон 1993/94 на сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 Составы команд 

1994/1995
Спорт в Чехии в 1994 году
Спорт в Чехии в 1995 году